Aliakseï Siarheïevitch Chahaw - du biélorusse :  - ou Alekseï Sergueïevitch Chagov - en  et en anglais :  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur biélorusse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2001 avec le HK Iounost Minsk dans la Ekstraliga.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de Biélorussie en sélections jeunes.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||20 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||21 ||0 ||2 ||2 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Junior Minsk || VEHL 2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Junior Minsk || Ekstraliga ||26 ||3 ||4 ||7 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Liepājas Metalurgs || Ekstraliga ||26 ||0 ||1 ||1 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2004-2005 || Liepājas Metalurgs || Lettonie ||12 ||0 ||5 ||5 ||32 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2005-2006 || Kapitan Stoupino || Vyschaïa Liga ||47 ||2 ||6 ||8 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||11 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Junior Minsk || Biélorussie 2 ||2 ||1 ||0 ||1 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||32 ||2 ||2 ||4 ||28 ||7 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2006-2007 || Junior Minsk || Biélorussie 2 ||7 ||0 ||4 ||4 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HK Brest || Ekstraliga ||2 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Khimik-SKA Novapolatsk 2 || Biélorussie 2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Khimik-SKA Novapolatsk || Ekstraliga ||40 ||3 ||3 ||6 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||47 ||4 ||7 ||11 ||54 ||9 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2009-2010 || HK Homiel || Ekstraliga ||2 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga ||34 ||2 ||5 ||7 ||74 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2010-2011 || HK Chinnik Babrouïsk || Ekstraliga ||40 ||6 ||8 ||14 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Donbass Donetsk || Vichtcha Liha ||5 ||0 ||0 ||0 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Donbass Donetsk || VHL || 32|| 1|| 4|| 5|| 64|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Donbass Donetsk 2 || Vichtcha Liha || 3|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Donbass Donetsk 2 || Vichtcha Liha || 19|| 0|| 3|| 3|| 87|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2013-2014 || HK Homiel || Ekstraliga ||46 ||3 ||7 ||10 ||92 || 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2014-2015 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 39 || 6 || 10 || 16 || 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Sakhaline || Asia League || 48 || 4 || 5 || 9 || 86 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2016-2017 || HK Sakhaline || Asia League || 47 || 3 || 7 || 10 || 64 || 7 || 0 || 0 || 0 || 10

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du Kapitan Stoupino
Joueur du Donbass Donetsk
Défenseur de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace